Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1982 bestod av tolv lag, där de åtta främsta gick vidare till en mästerskapsserie, medan övriga fyra lag fick kämpa i en kvalserie med de fyra bästa lagen från serien under. När säsongen var över stod FC Kuusysi  från Lahtis som finländska mästare.

Preliminär omgång

Mästerskapsserien

Kvalserien

Lagen fick med sig bonuspoäng baserat på deras placering i den preliminära omgången. Dessa poäng anges i parentes.

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1982 i Finland
Fotbollssäsongen 1982
1982